Faulensee ist ein geographischer Name:

 Faulensee, Dorf und Bäuert der Gemeinde Spiez im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Faulensee (Boock), Wohnplatz der Gemeinde Boock, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Faulensee (Landschaftsschutzgebiet), den gleichnamigen See umgebendes Landschaftsschutzgebiet bei Rieden am Forggensee (Bayern)
 Faulensee (See), See bei Rieden am Forggensee, Landkreis Ostallgäu, Bayern 
 Ruine Faulensee, Ruine bei Faulensee, Gemeinde Spiez, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Faulensee (Wüstung) bei Eisleben

Siehe auch:
 Fauler See